Ел Нанчал има више значења:

 Ел Нанчал (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нанчал (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Нанчал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Нанчал, Сан Хосе ел Нанчал (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Нанчал (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нанчал (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику